2 miejscowości w Polsce: 
 Kijany – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Spiczyn 
 Kijany – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce